Alatina är ett släkte av nässeldjur. Alatina ingår i familjen Alatinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kubmaneter
Alatina